North American FJ Fury peut faire référence à plusieurs versions du même avion :
 North American FJ-1 Fury
 North American FJ-2/-3 Fury
 North American FJ-4 Fury